270 Dywizja Piechoty ’40 (III Rzesza)
 270 Dywizja Piechoty ’42 (III Rzesza)